Zum Begriff Peiho siehe:

 Peiho (Hapag-Dampfer)
 Hai He